Das Wort  (lat. für Anhäufung) bezeichnet:
 Cumulus, eine Wolkenform
 Kumulus (Rakete)
 M-Cumulus, ein Kundenbindungsprogramm des Schweizer Detaillisten Migros
 das erste Variometer für Drachen- und Gleitschirmflieger der Firma Afro-Fluginstrumente

EDV:
 Canto Cumulus, eine Bildarchiv-Software
 Cumulus (Navigationssystem), ein Segelflug-Navigationssystem auf GPS-Basis für Linux-PDAs
 eine Software für Wetterstationen von Sandaysoft
 Cumulus Linux, ein Betriebssystem für Netzwerke Switche

geografische Objekte:
 Cumulus Hills, Hügelgruppe in der Ross Dependency, Antarktika
 Cumulusfjellet, Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Kumulation (Begriffsklärung)